Вендль () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вендль, Ингрид (род. 1940) — австрийская фигуристка—одиночница, диктор на телевидении и политический деятель.
 Вендль, Тобиас (род. 1987) — немецкий саночник, бронзовый призёр чемпионата мира.